The Crimson Circle (livro), romance de Edgar Wallace
 The Crimson Circle (1922), de George Ridgwell
 Der rote Kreis, filme teuto-britânico de 1929 (em inglês: The Crimson Circle)
 The Crimson Circle (1936), de Reginald Denham